Шку́мбини ():

 Шкумбини — река, протекающая в центральной Албании.
 Шкумбини — албанский футбольный клуб.